

Sigle 
 Smučarska Zveza Slovenje – Federazione sciistica della Slovenia

Codici 
 SZS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stewart Island (Nuova Zelanda)